Туях-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Туях-Кюель — озеро, на левом берегу р.Билир, Республика Саха (Якутия), координаты 71°22’с. ш. 140°48’в. д..
 Туях-Кюель — озеро, между р.Корытная и р.Гусиная, Республика Саха (Якутия), координаты 71°33’с. ш. 146°55’в. д..

Примечания